Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (The Motion Picture Soundtrack) () — саундтрек к фильму Тима Бёртона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», выпущенный 18 декабря 2007 года.

История создания 
Музыка к картине «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» была взята из одноимённого мюзикла, на основе которого фильм был снят. Тим Бёртон, режиссёр, решил удалить или существенно укоротить большее количество композиций оригинального мюзикла, в частности, увертюру The Ballad of Sweeney Todd. В интервью Стивен Сондхейм, автор текстов и музыки, сказал: «Да, много изменений, дополнений и удалений… Но если вы просто примиритесь с ними, то проведёте время захватывающе».

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street был выпущен 18 декабря 2007 года. А. О. Скотт в газете The New York Times оценил голос Джонни Деппа как «резкий и тонкий, но удивительно реалистичный». Другой критик в New York Times написал, что «слух Деппа, очевидно, превосходный, поскольку его высота звука мертвецки точна».

Список композиций

Места в чартах

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт фильма
 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street на сайте Internet Movie Database

Саундтреки 2007 года
Суини Тодд